Петер фон Гесс (; 29 июля 1792, Дюссельдорф — 4 апреля 1871, Мюнхен) — баварский придворный художник-баталист, мастер исторической живописи.

Биография 
Старший сын Карла Эрнста Хесса, баварского гравёра по меди, от которого получил первые уроки художественного мастерства, которое совершенствовал затем в Мюнхенской академии художеств.

Он участвовал в кампании 1813—1814 годов против Наполеона I; совершил после того путешествие в Вену, Швейцарию и Италию и наконец устроил себе мастерскую в Мюнхене. Вначале писал небольшие сцены из солдатского и простонародного быта и лишь впоследствии принялся исполнять большие и многофигурные баталические картины.

В 1831 году сопровождал короля Оттона в Грецию, после чего изобразил его приезд в Навплион и торжественный въезд в Афины (в двух картинах, находящихся в Мюнхенском новой пинакотеке); результатом его поездки в Грецию были, кроме того, 39 картин, представляющих главные эпизоды борьбы греков за независимость и исполненных им, в сотрудничестве с Нильсоном, в аркадах дворцового сада, в Мюнхене.

В 1839 году посетил Россию с целью собрать на месте материалы для заказанных ему императором Николаем I двенадцати больших картин, изображающих главные битвы 1812 года (сражения при Смоленске, Бородине, Валутине, Клястицах, Красном, Тарутине, Малоярославце, Полоцке, Лосьмине, Вязьме, Красномь и Березине).

Произведения этого художника отличаются оживленностью композиции, прекрасной характеристикой отдельных фигур и сложных групп, нередко большим драматизмом, исполнением добросовестным в малейших подробностях.

Среди лучших его работ, сверх упомянутых: «Битва при Аустерлице», «Ловля лошадей в Валахии», «Разбойник Барбоне, отбивающийся от карабинеров» (все три в Мюнхенской новой пинакотеке), «Сражение при Арси-сюр-Обе», «Защита Кинцигского моста близ Ганау» (1820), «Бивуак австрийцев» (1823), «Сражение при Вёргле» и другие.

Галерея

Примечания

Литература 
 
 
 Шульц М. В. Роль П. фон Хесса и А. И. Михайловского-Данилевского в создании официального варианта истории Отечественной войны 1812 года.  // Актуальные проблемы теории и истории искусства: сб. науч. статей. Вып. 6. / Под ред. А. В. Захаровой, С. В. Мальцевой, Е. Ю. Станюкович-Денисовой. — СПб.: НП-Принт, 2016. С. 569—577. ISSN 2312—2129.

Ссылки 
 ЦИКЛ ПОЛОТЕН «СРАЖЕНИЯ 1812 ГОДА» 

Художники Германии XIX века
Исторические художники Германии
Художники-баталисты Германии
Художники-жанристы Германии
Художники-пейзажисты Германии
Почётные вольные общники Императорской Академии художеств
Похороненные на Старом южном кладбище